Alekseï Viktorovitch Kassatonov, en russe , en anglais  (né le  à Léningrad en RSFSR), est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur et dirigeant.

Biographie

Carrière en club 

En 1976, il commence sa carrière au SKA Saint-Pétersbourg en Superliga. En 1978, il rejoint le CSKA Moscou. Il est choisi en 1983 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , en . En 1989, il rejoint la LNH et portera les couleurs des Mighty Ducks d'Anaheim, des Blues de Saint-Louis et des Bruins de Boston. En 1996, il revient au CSKA Moscou et joue sa dernière saison.

Carrière internationale 
Il a représente l'Équipe d'URSS. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1980, 1984 et 1988.

Carrière d'entraîneur 
Il a entraîné le HK Rys et les Krylia Sovetov dans la Vyschaïa Liga.

Carrière de dirigeant 
Il est vice-président du HK CSKA Moscou depuis 2010.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde junior de hockey
 1979 : Élu dans l'équipe d'étoiles.
 1979 : Élu meilleur défenseur.

Championnat du monde de hockey
 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 : Élu dans l'équipe d'étoiles.

Coupe Canada
 1981 : Élu dans l'équipe d'étoiles.

IIHF
1983 : Élu meilleur défenseur.

Ligue nationale de hockey
 1983 : Repêché par le Devils du New Jersey en , en .
 1994 : Participe au Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1976-1977 || SKA Saint-Pétersbourg || URSS ||7||0||0||0||0|| || || || ||
|-
|1977-1978 || SKA Saint-Pétersbourg || URSS ||35||4||7||11||15|| || || || ||
|-
|1978-1979 || CSKA Moscou || URSS || 40|| 5|| 14|| 19|| 30|| || || || ||
|-
|1979-1980 || CSKA Moscou || URSS || 37|| 5|| 8|| 13|| 26|| || || || ||
|-
|1980-1981 || CSKA Moscou || URSS ||47|| 10|| 12|| 22|| 38|| || || || ||
|-
|1981-1982 || CSKA Moscou ||URSS || 46|| 12|| 27|| 39|| 45|| || || || ||
|-
|1982-1983 || CSKA Moscou || URSS || 44|| 12|| 19|| 31|| 37|| || || || ||
|-
|1983-1984 || CSKA Moscou || URSS || 39|| 12|| 24|| 36|| 20|| || || || ||
|-
|1984-1985 || CSKA Moscou || URSS || 40|| 18|| 18|| 36|| 26|| || || || ||
|-
|1985-1986 || CSKA Moscou || URSS || 40|| 6|| 17|| 23|| 27|| || || || ||
|-
|1986-1987 || CSKA Moscou || URSS || 40|| 13|| 17|| 30|| 16|| || || || ||
|-
|1987-1988 || CSKA Moscou || URSS || 43|| 8|| 12|| 20|| 8|| || || || ||
|-
|1988-1989 || CSKA Moscou || URSS || 41|| 8|| 14|| 22|| 8|| || || || ||
|-
|1989-1990 || CSKA Moscou || URSS || 30|| 6|| 7|| 13|| 16|| || || || ||
|-
|1989-1990|| Devils d'Utica || LAH|| 3|| 0|| 2|| 2|| 7|| || || || ||
|-
|1989-1990|| Devils du New Jersey || LNH|| 39|| 6|| 15|| 21|| 16|| 6|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
|1990-1991|| Devils du New Jersey || LNH|| 78|| 10|| 31|| 41|| 76|| 7|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
|1991-1992|| Devils du New Jersey || LNH|| 76|| 12|| 28|| 40|| 70|| 7|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
|1992-1993|| Devils du New Jersey || LNH|| 64|| 3|| 14|| 17|| 57|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1993-1994|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH|| 55|| 4|| 18|| 22|| 43|| || || || ||
|-
|1993-1994|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 8|| 0|| 2|| 2|| 19|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|1994-1995|| Bruins de Boston || LNH|| 44|| 2|| 14|| 16|| 33|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1994-1995 || CSKA Moscou || Superliga || 9|| 2|| 3|| 5|| 6|| || || || ||
|-
|1995-1996|| Bruins de Boston || LNH|| 19|| 1|| 0|| 1|| 12|| || || || ||
|-
|1995-1996|| Bruins de Providence|| LAH|| 16|| 3|| 6|| 9|| 10|| || || || ||
|-
|1996-1997 || CSKA Moscou || Superliga || 38|| 3|| 20|| 23|| 68|| || || || ||

Références 

Naissance en octobre 1959
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Dirigeant russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique soviétique
Défenseur de hockey sur glace